Robert Wahlberg, kan syfta på
Robert Wahlberg (skådespelare), en amerikansk skådespelare
Robert Wahlberg (filmproducent), en svensk filmproducent